Sobów – wieś w województwie świętokrzyskim
 Sobów – dawna gromada
 Sobów – osiedle Tarnobrzega
 Sobów – stacja kolejowa